Die Bank of Beijing China Open 2013 waren ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 2012/13, das vom 25. bis 31. März 2013 in Peking ausgetragen wurde.

Titelverteidiger war Peter Ebdon, der jedoch schon in der ersten Runde mit 3:5 gegen Marcus Campbell ausschied.

Im Finale setzte sich Neil Robertson mit 10:6 gegen Mark Selby durch. Er gewann damit seinen siebten Titel bei einem Weltranglistenturnier und war zu diesem Zeitpunkt der Spieler mit den meisten Ranglistenturniersiegen, der nicht aus dem Vereinigten Königreich kommt. Davor musste er sich den ersten Rang mit Ding Junhui und Ken Doherty teilen.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 

Gesetzte Spieler, die ihr erstes Spiel verloren, erhielten nur die halbe Punktzahl (in der Tabelle in Klammern).

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 25. und 26. März 2013 in Peking statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 9. bis 12. Januar 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield statt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2012/13 nicht auf der Main-Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise

Weblinks 
 2013 Bank of Beijing China Open – Pictures by Tai Chengzhe auf Facebook.
 Mark Selby 140 ! only the black to go.... auf YouTube.

Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Peking
2013